13-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-2001/02 — турнир среди 12 клубов Высшей лиги.

Чемпионом в 3-й раз подряд стало кутаисское «Торпедо», опередившее на 1 очко серебряного призёра — столичный «Локомотив». Третье место заняло тбилисское «Динамо».

Первый этап

Финальный турнир 
В финальном турнире учитывались очки, набранные клубами на первом этапе, которые были поделены пополам с округлением в большую сторону.

За 1-6-е места

За 7-12-е места

Ссылки 
 На RSSSF
 На WildStat

2001/2002
Грузия
Грузия
2001 год в Грузии
Спорт в Грузии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002